Das Shanghai Masters 2010 war ein Snooker-Turnier, das vom 6. bis 12. September 2010 in Shanghai ausgetragen wurde. Im Finale setzte sich Allister Carter mit 10:7 gegen Jamie Burnett durch.

Der Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan nahm aus persönlichen Gründen nicht am Turnier teil.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 6. September 2010 in Shanghai statt.

|}

Finalrunde 

kl. = kampflos weiter

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 2. bis 5. August 2010 in Sheffield statt.

Century Breaks

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010